Тохтинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область
 Тохтинское сельское поселение — входит в Ленский район

Кировская область
 Тохтинское сельское поселение — входит в Орловский район